Николаев, Юрий Алексеевич: Николаев, Юрий Алексеевич (1927—2008) — советский военный, сотрудник органов безопасности.
 Николаев, Юрий Алексеевич (1962—2013) — советский и российский регбист.